Eurobird was de benaming van een aantal satellieten op de geostationaire baan die onder het beheer van satellietprovider Eutelsat vielen. Een van deze satellieten, de Eurobird 1, was gepositioneerd op 28,5° oost, en was gemakkelijk samen te ontvangen met Astra 28,2°O, vanwege het geringe verschil in graden.
Inmiddels is deze satelliet op deze positie vervangen en is de Eurobird 1 momenteel gepositioneerd op 133° west en is de naam gewijzigd in Eutelsat 133 West A.

Onder de naam Eurobird zijn ongeveer negen satellieten operationeel geweest, de meesten zijn niet meer in gebruik, de anderen hebben een andere naam gekregen. Meer informatie over de satellieten die onder hetzelfde beheer vallen, is te vinden in het artikel Eutelsat.

Externe links
 Officiële website Eutelsat

Satelliettelevisie